Rayburn ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rayburn (Alabama)
 Rayburn (Texas)
 Rayburn (West Virginia)
 Rayburn Township, Pennsylvania

Rayburn ist der Familienname folgender Personen:
 Sam Rayburn (1882–1961), US-amerikanischer Politiker
 Tricia Rayburn, US-amerikanische Autorin

Siehe auch:
 Reyburn